Mazda Xedos steht für folgende Automodelle des Herstellers Mazda:
 Mazda Xedos 6
 Mazda Xedos 9